Andrzej Sosnowski (1926–2011) – polski lekarz weterynarii, wieloletni dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.
 Andrzej Sosnowski (ur. 1959) – polski poeta i tłumacz.